Gmina Lubrza bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Lubrza (Powiat Prudnicki), Landgemeinde im Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Oppeln
 Gmina Lubrza (Powiat Świebodziński), Landgemeinde im Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus

Siehe auch:
 Gmina Lubsza